Maraton mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2011 roku był Kenijczyk Abel Kirui, który w Moskwie nie startował.

Tytuł mistrzowski zdobył mistrz olimpijski z 2012  Ugandyjczyk Stephen Kiprotich.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord mistrzostw świata oraz najlepszy wynik na listach światowych przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie pięciu zawodników do startu w tej konkurencji. Dodatkowo pierwszych 10 zawodników maratonów oznaczonych jako IAAF Gold Label z 2012 i 2013 zostało automatycznie zakwalifikowanych do startu w tej konkurencji (w ramach pięcioosobowych limitów dla każdego państwa).

Rezultaty

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Maraton mężczyzn